Футболіст року в Узбекистані () — щорічна нагорода, що вручається Футбольною федерацією Узбекистану найкращому футболісту в Узбекистані. Приз заснований в 1992 році.

Лауреати

Усі переможці

По клубах

Примітки

Посилання 
 Найкращі тренери та футболісти року в Узбекистані
 Найкращі тренери та футболісти року в Узбекистані 1996—2008

Футбол в Узбекистані
Футбольні нагороди в Узбекистані